Badra (Duitsland)
 Badra (India)